Greunke ist der Familienname folgender Personen:

 Rainer Greunke (* 1958), deutscher Basketballnationalspieler
 Svenja Greunke (* 1989), deutsche Basketballnationalspielerin